«Aladdin Sane» — композиция Дэвида Боуи, она была выпущена на его альбоме 1973 года Aladdin Sane. Биограф Дэвид Бакли описывал её, как наиболее «значимую» песню альбома, в ней виден шаг Боуи в более экспериментальные музыкальные стили на фоне успеха его прошлого глэм-рок альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars 1972 года.

Название 
Название является игрой слов «A Lad Insane» — «Безумный Парень». Композиция была посвящена Дэвидом Боуи его двоюродному брату Терри, у которого диагностировали шизофрению. Первоначальное название песни —  «Love Aladdin Vein» («Люблю вены Аладдина»), но это название было отброшено Боуи из-за отсылки к наркотикам.

Участники записи 
 Дэвид Боуи: вокал, акустическая гитара, тенор-саксофон
 Майк Гарсон: пианино
 Мик Ронсон: электрогитара
 Тревор Болдер: бас гитара
 Мик Вудманси: барабаны

Примечания

Ссылки 

Песни Дэвида Боуи
Песни 1973 года
Песни, написанные Дэвидом Боуи
Песни, спродюсированные Дэвидом Боуи